Diclidophoridae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Diclidophoridae i ordningen Polyopisthocotylea, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Neodermata, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Diclidophoridae 15 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sugmaskar
Diclidophoridae